Милхаузен се може односити на:
Милхаузен-Тиринген, град у Немачкој у савезној држави Тирингија
Милхаузен (Крајхгау), градић у Немачкој у савезној држави Баден-Виртемберг
Милуз, град у Француској, чије је немачко име Милхаузен.